Barcelona (Spanje)
Aeroport de Barcelona-El Prat (IATA-luchthavencode)